Sison salsum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné d.y.. Sison salsum ingår i släktet höstpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Höstpersiljor
salsum